Piers Edgcumbe ist der Name folgender Personen:

* Piers Edgcumbe (Politiker, um 1610) (um 1610–1667), englischer Militär und Politiker
 Piers Edgcumbe, 5. Earl of Mount Edgcumbe (1865–1944), britischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Peter Edgcumbe